Die Euro Hockey League (EHL) ist ein zur Saison 2007/08 vom europäischen Verband EHF neu eingeführter Europapokal-Wettbewerb im Hockey (Feld) der Herren und seit 2009/10 auch der Damen, ähnlich der Champions League im Fußball oder Handball, der die beiden bisherigen Europapokal-Wettbewerbe EuroHockey Club Champions Cup und EuroHockey Cup Winners Cup ablöste. Im Damenbereich wurden diese Wettbewerbe bis einschließlich der Saison 2018/19 weiter ausgespielt, zu Ostern 2020 startete die EHL mit einem etwas kleineren Format auch für die Damen.

Sponsor 
Der Hauptsponsor der Euro Hockey League, eine niederländische Großbank, die auch die nationale Liga in den Niederlanden sponsert, übernimmt alle Reise- und Unterbringungskosten. Der Sieger der Euro Hockey League erhält 25.000 Euro. Der Finalist bekommt 15.000, der Dritte noch 10.000 Euro.

Modus 
Insgesamt qualifizieren sich 24 Mannschaften aus zwölf Ländern zur Euro Hockey League. Je nach Erfolg bei den Europapokalwettbewerben der letzten Jahre stellt ein Landesverband eine verschieden große Teilnehmerzahl, die über die EHF-3-Jahres-Wertung ermittelt wird:

Für die Landesverbände, die sich nicht für die EHL qualifizieren können, gibt es mehrere untergeordnete Europacupturniere, die nach Leistungsstärke gemäß der EHL-Dreijahreswertung gestaffelt sind.

Fanden die bisherigen Europacupturniere jeweils an nur einem Wochenende im Jahr (Ostern oder Pfingsten) statt, ist durch die Einführung der EHL die Anzahl der Turnierwochenenden bis zur Saison 2013/14 auf vier erhöht worden. Die Vorrunden wurden an zwei Terminen im Herbst ausgespielt, Achtel- und Viertelfinale fanden über Ostern und das Final-Four über Pfingsten statt. Seit der Saison 2014/15 wird nur mehr ein Vorrundenturnier im Herbst ausgetragen. Die KO-Phase findet an Ostern und Pfingsten statt. Ausnahme bildeten hier die Saisonen 2013/14 und 2014/15 in denen die KO-Phase nur an Ostern gespielt wurde.

Für die Gruppenspiele gibt es eine eigene Punktewertung: ein Sieg zählt 5 Punkte, ein Unentschieden 2 Punkte, eine Niederlage mit einer Tordifferenz von höchstens zwei Toren 1 Punkt und eine Niederlage mit einer Tordifferenz ab drei 0 Punkte.

Bisherige Wettbewerbe und Sieger

Allzeit-Ranking 2008–2018 
Platzierung: S = Sieger, F = Finalteilnehmer, 3 = 3. Platz, 4 = 4. Platz, 9. = 9. Platz, 13. = 13. Platz, 2. VR = 2. der Vorrundengruppe, 3. VR = 3. der Vorrundengruppe
Die Saison 2017/18 wurde folgendermaßen behandelt: Die Spielausgänge (also Siege, Siege nach Shoot-Out usw.) wurden nach der neuen Feldtorregel übernommen (2 Tore für Feldtore). Die Tore flossen nach alter Regel (jedes Tor zählt einfach) ein.

Quellen, Weblinks 

 offizielle Website (englisch)

Hockey-Europapokal